Torinói papirusz alatt a torinói Museo Egizióban (Egyiptomi Múzeum) őrzött papiruszok valamelyikét értjük.

 Torinói királylista
 Torinói térképpapirusz
 Torinói jogi papirusz
 Torinói erotikus papirusz